Talma kan syfta på:

François-Joseph Talma (1763–1826), en fransk skådespelare
Talma sameby – en sameby norr om Torneträsk i Kiruna kommun